Безпалов — фамилия.

Известные носители 
 Безпалов, Василий Осипович (1752—?) — асессор екатеринбургской канцелярии главного заводов правления.
 Безпалов, Иннокентий Фёдорович (1877—1959) — советский архитектор, художник и скульптор.
 Безпалов, Николай Александрович (1810—1878) — русский архитектор, педагог, профессор строительного искусства, тайный советник.

См. также

Примечания